Стефано Анджелис (Ангелис, Анджели, , ; 1623 год, Венеция — 1697 год, Падуя) — итальянский математик XVII века; ученик Кавальери; находился в переписке с Торричелли и Вивиани.

Биография и учёная деятельность 
Как и его наставник, принадлежал к ордену Иезуаты блаженного Иеронима. Поначалу занимал кафедру математики в Риме, затем, по упразднении ордена в 1668 году, поселился в Падуе, где преподавал математику. Умер там в 1697 году.

С 1654 по 1672 годы напечатал большое число сочинений о высших предметах геометрии и механики: остроумные исследования о площадях кривых линий, о центрах тяжести конических сечений и разных тел вращения, о свойствах разнообразных спиралей и проч.

С учёным иезуитом Риччиоли, астрономом, вёл жаркие продолжительные прения: астроном приводил довод против вращения Земли и считал его неопровержимым (Montucla, «Histoire des Mathématiques», том 2, стр. 298). Анжелис в своих трёх последовательных сочинениях под заглавиями «Considerazione sopra la forza del argomento del G. B. Riccioli contra il moto diurno della Terra» (Венеция, 1667), «Secondo considerazione» (Падуя, 1668) и «Terza considerazione» (Венеция, 1669) опровергнул вполне возражения Риччиоли против коперниковой системы.

Издания 
Очень многочисленные, здесь упомянуты:
 первое сочинение — «De infinitis parabolos, de infinitisque solidis ex variis rotationibus ipsarum partiumque earundem gentilis» (Венеция, 1654)
 последнее сочинение — «Della gravita dell’aria e Fluidi» (Падуя, 1671-72)

См. также 
 Метод неделимых
 Квадратура (математика)

Примечания

Литература 
 Анджелисъ, или Ангелисъ, Стефано // Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и литераторами. — , 1862.

Математики Италии
Персоналии Италии XVII века
Математики XVII века
Выпускники Падуанского университета